Klaudie Lotrinská (6. října 1612 – 2. srpna 1648) byla dcera Jindřicha II. Lotrinského a Markéty Gonzagy. Její starší sestrou byla Nicole Lotrinská. Klaudie je také známá jako Claude Françoise de Lorraine, sňatkem se svým bratrancem se stala lotrinskou vévodkyní. Jejími prarodiči z matčiny strany byli Vincenzo I. Gonzaga a Eleonora Medicejská. Prarodiči z otcovy strany jí byli Karel III. Lotrinský a Klaudie Francouzská.

Manželství 
18. února 1634 se v Lunéville provdala za svého bratrance Mikuláše Františka Lotrinského, se kterým měla několik dětí:

 Ferdinand Filip Lotrinský (29. prosince 1639 – 1. dubna 1659)
 Karel Leopold Lotrinský (3. dubna 1643 – 18. dubna 1690), titulární vévoda lotrinský, ⚭ 1678 Eleonora Marie Josefa Habsburská (21. května 1653 – 17. prosince 1697)
 Anna Eleonora Lotrinská (12. května 1645 – 28. února 1648)
 Anna Marie Terezie Lotrinská (30. července 1648 – 17. června 1661), abatyše v Remiremontu
 Marie Anna Lotrinská (30. července 1648–?)

Klaudie zemřela ve Vídni ve věku 35 let při porodu dvojčat Marie Anny a Anny Marie. Byla pohřbena v kostele Saint-François-des-Cordeliers v Nancy v Lotrinsku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Lotrinští
Lotrinské vévodkyně
Lotrinské princezny
Narození 6. října
Narození v roce 1612
Narození v Nancy
Úmrtí 2. srpna
Úmrtí v roce 1648
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy